Now or Never (film), een Amerikaanse film van Fred C. Newmeyer uit 1921
 Now or Never (Halsey), een muzieknummer uit 2017
 Now or Never (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma